Steele peut désigner :

Patronyme

 Alan John Steele (né en 1916), universitaire anglais ;
 Andrew Steele (né en 1984), athlète anglais ;
  (1903-1992), correspondant de guerre américain ;
 Arthur Steele (1921-1944), agent SOE, déporté
 Barbara Steele (née en 1937), actrice anglaise ;
 Billy Steele (né en 1947), joueur écossais de rugby à XV ;
 Bob Steele (1907-1988), acteur américain ;
 Cassie Steele (née en 1989), actrice et chanteuse canadienne ;
 Christopher Steele (né en 1964), officier de renseignement britannique ;
 Dan Steele (né en 1969), bobeur et athlète américain ;
  (1960-), musicien anglais (The Beat – Fine Young Cannibals).
 Donnie Steele (?), guitariste américain, membre du groupe de metal Slipknot ;
 Doug Steele, homme politique provincial canadien de la Saskatchewan ;
 Freddie Steele (1912-1984), acteur et boxeur américain ;
 George Steele (1937-2017), catcheur et acteur américain ;
 Gile Steele (1908-1952), costumier américain ;
 Guy Lewis Steele, Jr. (né en 1954), informaticien américain ;
 Isobel Steele (née en 2000), actrice britannique ;
 Jason Steele (né en 1990), footballeur anglais ;
 Jessica Steele (née en 1946), romancière américaine ;
 Jevetta Steele (née en 1963), chanteuse américaine ;
 John Steele, soldat américain devenu célèbre pour être resté accroché au clocher de l'église de Sainte-Mère-Église lors de la Bataille de Normandie
 Karen Steele (1931-1988), actrice et mannequin américaine ; 
 Kary Steele (née en 1974), joueuse canadienne de rugby à XV ;
 Larry Nelson Steele (né en 1949), joueur américain de basket-ball ;
 Lexington Steele (né en 1969), acteur pornographique et réalisateur afro-américain ;
 Luke David Steele (né en 1984), footballeur anglais ; 
 Luke Steele (né en 1979), musicien australien ; 
 Marjorie Steele (née en 1930), actrice américaine ;
 Michael Steele (née en 1955), musicienne américaine ;
 Michael S. Steele (né en 1958), homme politique des États-Unis, républicain ;
 Michelle Steele (née en 1986), skeletoneuse australienne ;
 Peter Steele (né en 1962), musicien américain, bassiste chanteur et leader du groupe Type O Negative ;
 Richard Steele (1629-1692), pasteur anglais  puritain ("nonconformist" au sens du Five Mile Act 1665) ;
 Richard Steele (1672-1729), écrivain, journaliste et homme politique irlandais ;
 Riley Steele (née en 1987), actrice pornographique ;
 Robert David Steele (1952-2021), personnalité du renseignement américain.
 Sam Steele (1849-1919), soldat canadien, membre de la Gendarmerie royale du Canada ;
 Sarah Steele (née en 1988), actrice américaine ;
 Selena Steele (née en 1961), actrice pornographique ;
 Shari Steele, hackeuse et militante des libertés numériques ;
 Sydnee Steele (née en 1968), actrice pornographique et écrivain américaine ;
 Thomas Steele (1753-1823), homme politique britannique
 Tommy Steele (né en 1936), chanteur de rock 'n' roll et acteur britannique
 Trevor Steele (né en 1940), espérantiste australien ;
 Valerie Steele (?), écrivaine américaine spécialiste de la mode ;
 Vernon Steele (1882-1955), acteur britannique d'origine chilienne ;
 William Steele (1819-1885), général américain ;
 William Steele (1888-1966), acteur américain ;
 Willie Steele (1923-1989), athlète américain.

Toponyme
 Le mont Steele, cinquième plus haute montagne du Canada et le dixième sommet d'Amérique du Nord ;
 Steele, ville d'Allemagne ;
 Steele, ville de l'Alabama ;
 Steele, ville du Dakota du Nord ;
 Steele, ville du Missouri ;

Divers
 Le prix Leroy P. Steele, récompense attribuée à des recherches ou articles parus dans des revues scientifiques entrant dans le champ des mathématiques ;
 Les Enquêtes de Remington Steele, série télévisée américaine ;
 Rod Steele est un personnage secondaire apparaissant parfois dans le webcomic Sabrina Online. Il est le compagnon de Sheila Vixen.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités aux États-Unis